

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 9 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hary“ beginnt.

Hary 



 Hary, Armin (* 1937), deutscher Leichtathlet
 Hary, Ben Calvin (* 1980), deutscher Science-Fiction-Autor
 Hary, Maryan (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Hary, Wilfried A. (* 1947), deutscher Autor

Harya 
 Haryanto, Andrew (* 1977), indonesischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Haryanto, Halim (* 1976), indonesischer Badmintonspieler
 Haryanto, Rio (* 1993), indonesischer Automobilrennfahrer

Haryc 
 Harych, Theo (1903–1958), deutscher Schriftsteller

Haryy 
 Haryýew, Keremli (* 1992), turkmenischer Eishockeytorwart